

Дальній — селище, Александровський район, Оренбурзька область
 Дальній — селище, Горноуральський міський округ, Свердловська область
 Дальній — селище, Кондінський район, Ханти-Мансійський автономний округ, Тюменська область
 Дальній — селище, Лямбірський район, Мордовія
 Дальній — селище, Ребріхинський район, Алтайський край
 Дальній — селище, Рубцовський район, Алтайський край
 Дальній — хутір, Чишминський район, Башкортостан

Див. також 
 Далянь — місто у КНР, засноване росіянами під назвою «Дальній»